McDonald House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McDonald House (Iowa), ID-Nr. 87001676
 McDonald House (Louisiana), ID-Nr. 86001496
 McDonald House (Harris County, Texas), ID-Nr. 83004473
 McDonald House (Victoria County, Texas), ID-Nr. 86002460